Germania
 Eberstadt – frazione di Darmstadt, Assia
Eberstadt  – comune del Baden-Württemberg